Die Dante-Alighieri-Gesellschaft Nürnberg e.V. ist ein deutscher Ableger der italienischen Sprachgesellschaft Società Dante Alighieri mit Sitz in Nürnberg.

Weblinks 
Webauftritt der Dante-Alighieri-Gesellschaft Nürnberg

Italienische Sprache
Verein (Nürnberg)
Kulturelle Organisation (Nürnberg)
Sprachgesellschaft
Gegründet 1897
Dante Alighieri als Namensgeber